Турнір проводився вперше.

Титул виграла Анастасія Севастова, здолавши у фіналі Катаржину Каву, 3–6, 7–5, 6–4.

Сіяні тенісистки

Сітка

Finals

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Джерела
Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Baltic Open - Singles
2019 Singles
2019 у латвійському спорті